Ford Escort (Europa) – kompaktowy samochód osobowy produkowany na rynek europejski w latach 1967–2001.
 Ford Escort (Ameryka Północna) – kompaktowy samochód osobowy produkowany na rynek amerykański w latach 1980–2002.
 Ford Escort (Chiny) – kompaktowy samochód osobowy produkowany na rynek chiński w latach 2015–2023.

Inne 
 Ford Escort 100E – miejski samochód osobowy produkowany na rynek brytyjski w latach 1955–1959.
 Ford Escort Van – kompaktowy samochód dostawczy produkowany na rynek europejski w latach 1968–2002.
 Ford Escort RS Cosworth - samochód sportowy typu hot hatch klasy kompaktowej produkowany w latach 1992 – 1996.
 Ford Escort WRC